Крамм:
 Крамм, Армгард фон (1883—1971) — принцесса Липпе-Бистерфельдская, мать Бернарда, супруга нидерландской королевы Юлианы, бабушка королевы Беатрикс.
 Крамм, Бруно (род. 1967) — немецкий музыкант, один из создателей немецкого дуэта Das Ich, лейбла Danse Macabre Records, готик-клуба Generation Gothic.
 Крамм, Готфрид фон (1909—1976) — немецкий теннисист-любитель.
 Крамм, Хайнц Георг (род. 1938) — немецкий исполнитель популярной и народной музыки.